Leite est un patronyme portugais qui peut faire référence à :

 Carvalho Leite ou Carlos Antônio Dobbert de Carvalho Leite (1912-2004), footballeur brésilien ;
 Cédric Leite (né en 1977), joueur de rugby à XV français ;
 Clarisse Leite (1917-2003), compositrice, pianiste et professeur de musique brésilienne ;
 Cláudia Leite ou Cláudia Cristina Leite Inácio (née en 1980), chanteuse brésilienne ;
 Diogo Leite, navigateur portugais du  ;
 Diogo Leite, (né en 1999), footballeur portugais;
 Duarte Leite ou Duarte Leite Pereira da Silva (1864-1950), historien, mathématicien, journaliste, diplomate et homme politique portugais ;
 Felipe Sá Fortes Leite (fl. 2010), herpétologiste ;
 Helton Leite (1990-), footballeur brésilien ;
 Jorge Luiz Fernandes Leite (né en 1962), nageur brésilien ;
 Manuela Ferreira Leite(né en 1940), personnalité politique du Portugal ;
 Natalia Leite, scénariste, réalisatrice, productrice et actrice américaine ;
 Ricardo Izecson Dos Santos Leite, dit Kaká (né en 1982), footballeur brésilien et frère de Digão ;
 Rodrigo Izecson Dos Santos Leite, dit Digão (né en 1985), footballeur brésilien ;
 Yuri Luiz Reis Leite (fl. 2000-2013), mammalogiste brésilien.

Patronyme portugais